Scientiae radices – multidyscyplinarne czasopismo naukowe zawierające artykuły dotyczące badań z dziedziny architektury i budownictwa, chemii, inzynierii i technologii chemicznej, biotechnologii, inżynierii materiałowej, fizyki i nauk medycznych. Wydawane jest w języku angielskim jako czasopismo o otwartym dostępie. 

Redaktorem naczelnymi jest Prof. Radomir Jasiński .

Przypisy 

Czasopisma
Kwartalniki